Résultats détaillés de l’édition 2002 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 14 au .

Faits marquants 
En l'absence du double tenant du titre Andre Agassi (qui renonce à participer au tournoi en raison d'une douleur au poignet), le Suédois Thomas Johansson créé la surprise en remportant son premier et unique titre du grand chelem en carrière. Dans un tournoi où les six premières têtes de série ne parviennent pas à dépasser les huitièmes de finale, Johansson bat Marat Safin, pourtant favori, en finale. Dans les tours précédents, le Russe avait notamment battu Pete Sampras et Tommy Haas.

En l'absence de Serena Williams (qui va ensuite gagner Roland Garros, Wimbledon et l'US Open), l'Américaine Jennifer Capriati conserve son titre et remporte sa troisième et dernière victoire en grand chelem. Elle bat successivement la Française Amélie Mauresmo, la Belge Kim Clijsters, puis la Suissesse Martina Hingis en finale. Hingis élimine quant à elle l'ancienne numéro mondiale Monica Seles en demi finale, cette dernière parvenant à ce stade de la compétition pour la dernière fois de sa carrière en grand chelem.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

2002
Australie
Australie
Tennis en Australie en 2002
Tennis en janvier 2002